Anna Volkova (1800-1876) – chimica russa
 Anna Volkova (1902-1973) – rifugiata bianca russa
 Anna Volkova (1975) – sciatrice russa naturalizzata austriaca